Бесса (Ардеш) (фр. Bessas) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Бесса (Крёз) (фр. Beissat) — коммуна во Франции, в департаменте Крёз.
 Бесса (стадион) — стадион в Порту, Португалия